Wincenty Koziełł-Poklewski (przemysłowiec) (1853–1929) – polski przemysłowiec
 Wincenty Poklewski-Koziełł (1889–1940) – polski oficer